Díogenés (Διογένης) je řecké jméno, které používalo více historických osobností:

 Díogenés ze Sinópé (412 př. n. l. – 323 př. n. l.) řecký filozof (ten, jenž podle legendy žil „v sudu“)
 Díogenés z Apollónie (asi 5. století př. n. l.), řecký lékař a filozof
 Díogenés Laertios (mezi 200–500 n. l.), řecký historik (převážně filozofie)
 Díogenés z Oinoandy (* 200 n. l.), řecký filozof
 Díogenés z Seleukeie (240 – 150 př. n. l.), řecký filozof

Diogenes je též
 Diogenes, česká rocková skupina
 Diogenes, opera českého spisovatele a skladatele Ilji Hurníka z roku 1973

Poznámky